E100 ou E-100 peut faire référence :
 Cassiopeia E-100, un modèle d’assistant personnel de la marque Casio ;
 E100, deux colorants alimentaires :
 E100(i), la curcumine , le pigment principal du curcuma ;
 E100(ii) le rhizome du curcuma ;
 E100, un plan de lecture de la Bible en 100 textes, permettant au lecteur d'avoir un aperçu de la Bible ;
 E-100 Alpha, un personnage de la série Sonic the Hedgehog ;
 , diffuseur-distributeur-éditeur français de livres spécialisé en ouvrages de Chine et d'Asie orientale ;
 Panzerkampfwagen E-100, un projet de char super-lourd allemand ;
 Toyota Corolla E100, une automobile du constructeur japonais Toyota.

Notes et références